Гімн Нової Одеси — один з головних символів міста Нова Одеса Миколаївської області.

Автори
Текст — В.Д. Ніцак, музика — В.Д. Ніцак та Ю.В. Островський.

Текст
 Де Буг тече, де в плавнях чисті плеса,
 Де з краю в край ясніє далина
 Видніється в садах Нова Одеса
 Мого і твого роду сторона

 Побужжя диким степом називали,
 Росли тут лиш полин і ковила,
 Тепер хліба колосяться безкраї
 І в них Нова Одеса розцвіла

 У нас з тобою тут своє коріння,
 Воно з часів козацьких проросло,
 Воно від праці, подвигів і вміння
 Стає міцним, ніж колись було.

 Батькам на зміну підростають діти,
 Нові будинки й вулиці встають,
 Як нам з тобою, друже не радіти,
 Бо краще з кожним днем живеться тут.

 Ми славимо Сталевого Солдата,
 Він землю нашу захистить зумів,
 Героїв подвиг бережемо свято,
 Шануємо сумлінних трударів.

 Пишаємось здобутками, що маєм,
 Нам далі йти, нам краще будувать,
 Хай наше рідне місто розквітає,
 А нам його ділами прославлять.

Посилання

 Гімн Нової Одеси на сайті міської ради

Нова Одеса
Гімни міст України